«Las brujas» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Las brujas «Les brouches» (1919), película de Juan de Homs.
 Las brujas «The Witches» (1966), película de Cyril Frankel.
 Las brujas «Le streghe» (1967), película de Mauro Bolognini, Vittorio De Sica, Pier Paolo Pasolini, Franco Rossi, y Luchino Visconti.
 Las brujas «The Witches» (1990), película de Nicolás Roeg.
 Las brujas «Les brouches» (1994), película de Alain Tasma.
 Las brujas de Eastwick (1987), película de George Miller.
 Las brujas (película de 2020), otra adaptación de la novela

Literatura 
 Las brujas (1871), novela de José María de Pereda.
 Las brujas (1983), novela de Roald Dahl.
 Las brujas, personajes de la saga Mundodisco.
 Las brujas de Salem (1953), obra de teatro de Arthur Miller.